Nessa est une commune française, située dans la micro-région Balagne du département de la Haute-Corse et la région Corse.
 Nessa, est un personnage du légendaire de J. R. R. Tolkien, l'une des Valier.
 Nessa est une commune allemande de l'arrondissement du Burgenland en Saxe-Anhalt.